Ginkgo huolinhensis — вимерлий вид насіннєвих рослин родини Ginkgoaceae.

Примітки 

huolinhensis